Гест () — песчаная местность на немецком, голландском и датском побережье Северного моря, поросшая скудной растительностью.

Гест (, ) — фамилия. Известные носители:

  (1835—1914) — британский предприниматель и политик, член Палаты лордов (с 1880), сын Джона Джозайи Геста, отец Айвора (1873—1939), Генри, Фредерика и Оскара Гестов.
  (1873—1939) — лорд-лейтенант Ирландии (1915—1918), сын 1-го барон Уимборна.
 Гест, Айвор (1920—2018) — английский историк балета, муж Энн Хатчинсон-Гест.
  (1841—1898) — британский политик, член Палаты общин (1868—1874).
  (1920—2006) — американская поэтесса и писательница.
  (1914—1994) — британский футболист, финалист Военного кубка Футбольной лиги в составе клуба «Блэкберн Роверс» (1940).
 Гест, Вилли де (род. 1947) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1932—2021) — британский поэт и переводчик.
  (1874—1957) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1910—1918, 1922—1923, 1937—1945), сын Айвора Геста (1835—1914).
  — австралийская писательница, лауреат Премии писателей Содружества за дебютный роман (2010).
  (1906—1972) — канадский гребец, серебряный медалист Олимпийских игр в парных двойках (1928).
  (ум. 1707) — британский юрист, председатель суда провинции Пенсильвания (1704).
  (1785—1852) — британский инженер, предприниматель и политик, член Королевского общества (с 1830), член Палаты общин (1832—1852), отец Айвора (1835—1914) и Монтегю Геста.
  (1867—1931) — британский горняк, общественный и политический деятель, член Палаты общин (1918—1931).
  (род. 1935) — британский молекулярный биолог, член Королевского общества (с 1986).
  (1938—2012) — британский вулканолог, лауреат Премии им. Гроува Карла Гилберта Геологического общества Америки (1991).
  (род. 1936) — американская писательница, внучатая племянница Эдгара Геста.
 Гест, Дональд — канадский гребец, бронзовый медалист Игр Британской империи и Содружества наций в парных двойках (1954).
 Гест, Дэвид (1911—1938) — британский математик и философ.
  (род. 1978) — британский тяжелоатлет, серебряный медалист Игр Содружества в рывке и общем разряде в категории 94 кг (2002).
  (род. 1981) — австралийский игрок в хоккей на траве, обладатель Трофея чемпионов (2005, 2008).
 Гест, Ирен (1900—1970) — американская пловчиха.
 Гест, Корнелис ван дер (1555—1638) — фламандский коллекционер и меценат.
  (род. 1948) — американский и британский актёр, сценарист и режиссёр, лауреат премии «Эмми» в составе коллектива сценаристов телефильма-варьете (1976).
  (род. 1985) — ирландская регбистка, победитель Чемпионата Шести наций (2013).
  — британский гребец, участник Олимпийских игр (1952).
  (род. 1957) — американский дипломат, посол США в Румынии (2001—2004).
  (род. 1970) — американский политик, член Палаты представителей (с 2019).
  (1839—1909) — британский политик, член Палаты общин (1869—1874, 1880—1885), сын Джона Джозайи Геста.
 Гест, Мэтт (род. 1985) — канадский хоккеист на траве.
  (1888—1958) — британский политик, член Палаты общин (1918—1922, 1935—1945), сын Айвора Геста (1835—1914).
  — австралийский гребец, участник Олимпийских игр (1960).
  (род. 1939) — австралийский гребец, чемпион Игр Британской империи и Содружества наций в восьмёрках (1962).
  — американский поэт и писатель.
  (1950—2008) — новозеландский и австралийский актёр и певец, лауреат Новозеландской музыкальной премии (1979) и Премии Хелпманна за роль второго плана в мюзикле (2009).
  (1907—1991) — американский дипломат и конезаводчик, посол США в Ирландии (1965—1968).
  (род. 1984) — британский регбист, чемпион Англии (2012) и обладатель Англо-валлийского кубка (2013) в составе клуба «Харлекуинс».
 Гест, Фредерик (1875―1937) ― британский политик, сын Айвора Геста (1835—1914).
  (род. 1993) — британская горнолыжница, участница Олимпийских игр (2018).
  (1900—1977) — британский военный деятель, начальник Транспортного командования Королевских ВВС (1952—1954).
 Гест, Шарлотта (во 2-м браке — Шрайбер; 1812—1895) — английская переводчица и предприниматель.
  (1800—1880) — британский антиквар, член Королевского общества (с 1839).
  (1881—1959) — американский поэт, двоюродный дед Джудит Гест.
  — американский телесценарист, лауреат премии «Эмми» за комедийный сериал и серию (2008).
  (1882—1972) — родезийский политик, министр финансов (1946) и обороны (1946—1948).
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Женской австралийской футбольной лиги «Вестерн Буллдогз».
  (род. 1918) — специалист по записи танца, супруга Айвора Геста.
 Хейден-Гест, Лесли (1877—1960) — английский политический деятель, барон.
  (род. 1937) — американский искусствовед, художник и публицист.

 Псевдоним
 Вэл Гест (1911—2006) — британский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
  (1920—2003) — американская актриса, писательница и модельер.